Рюфиск () — один из 45 департаментов Сенегала и один из четырёх департаментов в области Дакар. Административным центром департамента является город Рюфиск.

Административное деление 
Департамент включает в себя 2 арондисмана (округа), 6 коммун и 3 сельских общины:
Округа
 Рюфиск
 Сангалкам

Коммуны
 Рюфиск (Рюфиск Восточный, Рюфиск Северный, Рюфиск Западный)
 Барньи
 Себикотан
 Дьянньядио
 Жаксае-Парсель-Ньякуль-Раб
 Сангалкам
 Санду

Сельские коммуны
 Йен
 Банбилор
 Тивауан-Пёль-Ньяга

Население 
По данным Национального агентства статистики и демографии Сенегала численность населения департамента в 2013 году составляла 490 694 человека.

Достопримечательности 

 Исторический центр старого Рюфиска между Восточном каналом, Западном канале, железнодорожной линии и морским берегом;
 Национальная типография;
 Бывшая школа Уильяма Понти в Себикотане;
 Бывшие дюны в Кунуне, неолитический участок;
 Озеро Ретба.

Примечания 

Департаменты Сенегала